Медковец () — община в Болгарии. Входит в состав Монтанской области. Население составляет 4954 человека (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Аспарухово
 Медковец
 Пишурка
 Расово
 Сливовик

Общины Монтанской области